Stanisław Grabowski (1780–1845) – polski minister
 Stefan Grabowski (1767–1847) – polski generał, minister
 Stanisław Grabowski (1791–1852) – polski kompozytor i pianista
 Stanisław Grabowski (1901–1957) – polski malarz
 Stanisław Franciszek Grabowski (1921–1952) – polski dowódca partyzancki
 Stanisław Grabowski (1929–2000) – polski reżyser i scenarzysta 
 Stanisław Grabowski (1946–2020) – polski poeta
 Stanisław Grabowski (ur. 1955) – polski lekkoatleta, dyskobol